Willerby (East Riding of Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap East Riding of Yorkshire
 Willerby (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire